Ez a világ legnagyobb motoros luxusjachtjainak listája. A legnagyobb bérelhető szuperjacht a Savarona.

Táblázat

Lásd még 

 Nagy vitorláshajók listája

Külső hivatkozások 
 World's 100 Largest Yachts 2008 - Power & Motoryacht Magazin
 „Dubai” jacht: A világ legnagyobb jachtja. (2009-ig volt az).
 Nagy motoros jachtok gyára

Vitorláshajók